Pomnik Sybiraków w Chełmie
 Pomnik Sybiraków w Częstochowie
 Pomnik Sybiraków w Olsztynie
 Pomnik Sybiraków w Słubicach
 Pomnik Sybiraków w Szczecinie
 Pomnik Sybiraków Ziemi Siematyckiej
 Pomnik Zesłańcom Sybiru we Wrocławiu